Die Deuss war ein kleines Elektroboot mit einem 3-PS-E-Motor.

Im Frühjahr 1898 wurde dieses Akku-Boot als Vergnügungsboot von der AEG in Berlin an Herrn Fr. Deuss nach Gardone Riviera am Gardasee geliefert. Das 8 Meter lange Boot wurde von C. Engelbrecht in Zeuthen aus Eichenholz gebaut. Die Breite betrug 1,76 Meter und der Tiefgang 0,7 Meter. Die Schraube mit zwei Flügeln und 400 mm Durchmesser bei 0,45 m Steigung wurde von einem AEG-Motor vom Typ N S 30 und Nennleistung von 3 PS bei 600/min angetrieben.

Der Akkumulator vom Typ IV B O 80 bestand aus 40 Elementen und hatte eine Kapazität von 220 Ah sowie einen Entladestrom von 29 A. Das Gewicht der elektrischen Anlage betrug 1950 kg.

Siehe auch 
 Liste von Elektrobooten

Fußnoten 

Schiff (Deutschland)
Elektroboot
AEG